Катастрофа A300 в Таоюане — крупная авиационная катастрофа, произошедшая в понедельник 16 февраля 1998 года в Таоюане (Китайская Республика) и ставшая одной из крупнейших в мире. Авиалайнер Airbus A300B4-622R авиакомпании China Airlines, выполняя рейс CI676 из Денпасара, упал на землю и врезался в несколько домов близ аэропорта Чан-Кайши, погибли 203 человека — 7 человек на земле и все 196 на борту самолёта. 

Крупнейшая авиакатастрофа в истории Китайской Республики.

Самолёт 
Airbus A300B4-622R с бортовым номером B-1814 (серийный — 578) совершил первый полёт 16 октября 1990 года и 14 декабря того же года был продан China Airlines. Имел два двигателя модели Pratt & Whitney PW4158. На день катастрофы налетал  (по другим данным — ) часов и совершил 8800 циклов «взлёт-посадка».

Экипаж 
 Командир воздушного судна (КВС) — 49-летний Кан Лунлинь (, ). Работал в авиакомпании с 1990 года и имел 7210 часов налёта, 2 382 часов из них на Airbus A300.
 Второй пилот — 44-летний Цзян Дэшэн (, ). Работал в авиакомпании с 1996 года и имел 3530 часов налёта, 304 часов из них на Airbus A300

До работы в China Airlines оба пилота проходили службу в ВВС Китайской Республики.

В салоне самолёта работали 12 бортпроводников.

Всего на борту самолёта находился 196 человек — 182 пассажиров и 14 членов экипажа.

Хронология событий 
Самолёт выполнял плановый рейс CI676 по маршруту Денпасар — Таоюань. На борту находились 14 членов экипажа и 182 пассажира. Большинство пассажиров (175) являлись гражданами Китайской Республики, возвращавшимися домой с курортов Бали. Среди пассажиров были 5 граждан США и по одному из Франции и Индонезии.

В аэропорту Чан-Кайши стоял туман и шёл дождь. Заходя на посадку на ВПП 5L, около 20:04 авиалайнер оказался значительно выше глиссады и прошёл порог на высоте около 1000 футов (300 метров). В 20:05:21 местного времени экипаж сообщил об уходе на второй круг и увеличил тягу двигателей. Автопилот был отключён за несколько секунд до принятия этого решения, поэтому набор высоты осуществлялся в ручном режиме. Пилоты потеряли контроль над самолётом, который начал быстро поднимать нос. На высоте 2751 фут (838,5 метров) угол тангажа достиг 42,5°, поступательная скорость снизилась до 43 узлов (80 км/ч) и подъёмная сила упала практически до нуля. Нос быстро опустился и авиалайнер понёсся вниз, и в 20:09 врезался в жилой район и взорвался. Разлившееся из баков топливо воспламенилось, вызвав пожар, охвативший ряд домов.

В катастрофе погибли все 196 человек на борту. На месте катастрофы погибли 6 местных жителей. Позже в больнице от ран погиб ещё один мальчик, извлеченный из руин разрушенного дома. Таким образом, в катастрофе погибли 203 человека. Это была крупнейшая авиакатастрофа в 1998 году, пока через 7 месяцев её не превзошла катастрофа MD-11 компании Swissair у побережья Канады. На 2013 год катастрофа рейса 676 остаётся крупнейшей авиакатастрофой на территории Китайской Республики и пятой среди произошедших с A300.

Номер рейса изменён на 772 и выполняется самолётами Airbus A330-300.

Расследование 
По данным следственной комиссии к катастрофе привело сочетание следующих факторов:
 в течение снижения и подхода самолёт был выше нормальной траектории;
 взаимодействие между пилотами было недостаточным;
 в течение 12 секунд экипаж не противодействовал тенденции к кабрированию, вызванной увеличением тяги двигателей при уходе, а дальнейшие действия оказались недостаточными.

В результате самолёт начал поднимать нос, пока скорость не снизилась ниже критической, что привело к сваливанию.

См. также 
 Катастрофа A300 в Нагое — похожая авиакатастрофа при прерванном заходе на посадку в 1994 году
 Катастрофа Boeing 737 в Казани — схожая по обстоятельствам

Примечания

Ссылки 
 

События 16 февраля
Февраль 1998 года
1998 год на Тайване
Авиационные происшествия на Тайване
Авиационные происшествия вследствие неблагоприятных погодных условий
Авиационные происшествия вследствие потери управления в полёте
Авиационные происшествия с Airbus A300
Авиационные происшествия China Airlines